Genua steht für:

 Genua, Stadt in Italien
 Metropolitanstadt Genua, übergeordnete Metropolitanstadt in Italien
 Republik Genua, bis 1797 bestehende Republik
 Genua (Segel), Segeltyp
 (485) Genua, Asteroid des Hauptgürtels
 Genua, Lied von „Projekt Gegengift“ zum Tod von Carlo Giuliani

Siehe auch:
 Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato, italienische TV-Krimiserie von 2020
 G8-Gipfel in Genua 2001, Treffen der Gruppe der Acht
 Genueser Schule
 Genoa